Виле́н Ви́льевич Головко́ (род. 16 января 1958) — российский артист цирка, постановщик цирковых программ, Народный артист Российской Федерации (2019), соучредитель Театра спорта «Журавли».

Биография 
Родился 16 января 1958 года. В 1977 году окончил ГУЦЭИ. В 1985 году создал театральный аттракцион «Журавли». В 1987 году окончил ГИТИС. В 1995 году получил Золотой приз Международного конкурса-фестиваля в городе Монте-Карло. С 3 октября 2016 года Вилен — директор Центра циркового искусства. В 2019 году удостоен звания «Народный артист Российской Федерации».

Отец — народный артист СССР Виль Головко.

В марте 2022 года подписал обращение в поддержку военного вторжения России на Украину (2022).

Награды и звания 
 Народный артист Российской Федерации (28 марта 2019 года) — за большие заслуги в области театрального, кинематографического и циркового искусства.
 Заслуженный артист Российской Федерации (1 августа 2005 года) — за заслуги в области искусства.

Примечания

Источники 
http://www.circus.ru/press-service/news/14109/ 

Цирковые артисты России
Цирковые режиссёры СССР
Народные артисты Российской Федерации
Заслуженные артисты Российской Федерации